Генрих Вильгельм Горн (; 1762—1829) — прусский военный деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился 31 октября 1762 года а городе Вармбрунн, ныне Цеплице-Слёнске-Здруй в Польше. Был сыном Иоганна Христиана фон Горна (1722—1797) и его жены Марии Розины, урождённой Беккер (1724—1794).

C ноября 1774 года Генрих обучался в берлинском кадетском корпусе и 25 марта 1778 года был выпущен из него в пехотный полк von Luck (Nr. 53) с чином ефрейтор-капрал. Принимал участие в войне за баварское наследство и 10 августа 1782 года получил звание лейтенанта. C 12 мая 1790 года Горн служил адъютантом генерала Франца Андреаса фон Фаврата (). Во время похода в Польшу участвовал в битве при Равке и осаде Варшавы, за что был удостоен 6 июня 1794 года ордена Pour le Mérite.

Горн принимал участие в Русской кампании 1812 года в чине подполковника в бригаде прусского вспомогательного корпуса генерала Людвига Йорка и затем — в Освободительной война в Германии в чине полковника, приняв участие в сражениях под Кёнигсвартой и Бауценом. За Битву под Лейпцигом был награждён 8 декабря 1813 года дубовыми листьями к ордену Pour le Mérite.

В Магдебурге в 1814 году стал членом масонской ложи Ferdinand zur Glückseligkeit. С 3 октября 1815 года Генрих Горн был комендантом Магдебурга; с 23 января 1815 года — инспектором ополчения в своём административном округе. 30 марта 1817 года получил звание генерал-лейтенанта. В 1820 году стал командиром армейского корпуса 

Умер 31 октября 1829 года в городе Мюнстер.

Семья 

Генрих Вильгельм Горн был трижды женат:
 Первый раз женился в 1790 году на Вильгельмине фон Холведе (, ум. 1792) — дочери генерал-лейтенанта Кристиана Фридриха Карла фон Холведе (, 1725—1797). У них родилась дочь Вильгельмина Каролина Августа (1792—1816).
 Во второй раз женился 13 марта 1796 года на Регине Марии Элизабет Вильгельмине фон Раабе (, 1768—1800). От этого брака у него был сын Генрих Рудольф Фердинанд Август Александр (1798—1863).
 В третьем браке, состоявшемся 13 сентября 1802 года в Гданьске, был женат на Генриетте Констанции Сидони фон Бланкенштейн (, 1781—1846). У них было двое дочерей: Адольфина Генриетта Амапа Людовика (род. 1803) и Альбертина Генриетта Жозефина Марианна (1808—1818).

Награды 
 Был награждён многими наградами, среди которых орден Святого Георгия 4-й степени (№ 2044 (915); 18 января 1809) и орден Святой Анны 2-й степени (1807), орден Почётного легиона (1812), орден Красного орла 3-го (1814) и 2-го (1818) классов, орден Чёрного орла (1828).

См. также 
 Список прусских командиров революционных и наполеоновских войн

Примечания

Ссылки 
 Heinrich Wilhelm von Horn
 Горн Генрих Вильгельм фон

Участники Отечественной войны 1812 года
Генерал-лейтенанты (Пруссия)